Türkiye 1. Ligi 1972/73 was het vijftiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Galatasaray SK was de eerste club die driemaal op rij kampioen werd; net als 10 jaar eerder won de club dit jaar ook de dubbel. Grote rivaal Fenerbahçe SK leverde de topscorer, Osman Arpacıoğlu, en had zodoende ook nog iets te vieren.

Beide nieuwkomers, Şekerspor en PTT SK, konden het niet bolwerken en degradeerden meteen weer.

Kaart

Eindstand 1972/73

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1972/73

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 PTT SK (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1971/72)
 Şekerspor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1971/72)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 İstanbulspor (nummer 15 Süper Lig 1971/72)
 Karşıyaka SK (nummer 16 Süper Lig 1971/72)

Topscorers 1972/73

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1972/73